Oldemar Kramer (Curitiba, 5 de maio de 1935 - Curitiba, 24 de dezembro de 2008) foi um radialista esportivo. Faleceu em Curitiba vítima de um infarto.

Radialistas do Paraná
Mortos em 2008
Naturais de Curitiba